Чеџу може да се односи на:
 Чеџу (острво)
 Чеџу (провинција)
 Чеџу (град)
 Чеџу (језик)